Roederiodes är ett släkte av tvåvingar. Roederiodes ingår i familjen dansflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dansflugor
Roederiodes